Roslan ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Waify Roslan (* 1999), malaysischer Sprinter
 Faizal Roslan (* 1995), singapurischer Fußballspieler
 Nurin Nabilah Roslan (* 1998), malaysische Tennisspielerin